Mark E. Eaton (1957-2021) – ex cestista statunitense
Mark Eaton (1977) – hockeista su ghiaccio statunitense
Mark Eaton – regista